Амдэ-Цыйон I (1314—1344) — император Эфиопии из Соломоновой династии.
 Амдэ-Цыйон II (1488—1494) — император Эфиопии (1494).